Глостершир:

 Глостершир — историческое и церемониальное графство на западе Англии.
 Глостершир — аэропорт, расположен в городе Ставертон, Глостершир, Англия.